Телеграфная улица:
 В Московской области: 
 Телеграфная — улица в Домодедове
 В Санкт-Петербурге:
 Телеграфная — улица в Красном Селе
 Телеграфная — улица в МО Шувалово-Озерки
 В других регионах России:
 Телеграфная — улица в Нижнем Новгороде
 Телеграфная — улица в Пермь
 Телеграфная — улица в Саратове
 Телеграфная — улица в Челябинске
 Телеграфная — улица в Энгельсе, Саратовская область
 Телеграфная — улица в Рыбинске
 Телеграфная — название до 1920 улицы Цюрупы в Уфе
 Телеграфная — улица в Южно-Сахалинске
 В Белоруссии:
 Телеграфная — улица в Гродно
 На Украине:
 Телеграфная — улица в Запорожье
 Телеграфная — улица в Смела, Черкасская область
 В Казахстане:
 Телеграфная — улица в Уральске